Никола́й Буйно́в:
 Буйнов, Николай Васильевич (1923—1977) — лейтенант гвардии Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Буйнов, Николай Михайлович (род. 1967) — российский бизнесмен, миллиардер.
 Буйнов, Николай Николаевич (род. 1941) — подполковник в отставке, преподаватель информационно-вычислительных систем, лауреат Государственной премии БССР.